Amador est un nom propre.

Toponymes

en Californie 
 Amador City ;
 Comté d'Amador ;

au Minnesota 
 Amador Township ;

au  
  un corregimiento de la province de Panama Ouest ;

lieu fictif 
 Amador est également un pays fictif tiré du cycle littéraire de fantasy La Roue du Temps de l'auteur Robert Jordan.

Saints chrétiens 
 Amador du Quercy, ermite enterré à Rocamadour, et qui aurait donné donné son nom à cette cité médiévale (Ròc Amadori en occitan)
 Amador ou Amator (?), ermite au Portugal, dont l'existence réelle est contestée ; fêté le 27 mars

Souverain 
 Amador, figure charismatique de l'histoire de Sao Tomé-et-Principe, qui conduisit une révolte d'esclaves en 1595

Patronyme 

 Andrey Amador (1985-), coureur cycliste costaricien ;
 Ángeles Amador (1949-), avocate et femme politique espagnole ;
 Eddie Amador (1967-), DJ et producteur de musique américain ;
 Ivan Amador (1982-), coureur cycliste costaricien, frère d'Andrey.
 Juan José Amador (1998-), coureur cycliste colombien ;
 Miguel Amador (1920-2006), artiste argentin ;
 Rafael Amador (1959-2018), footballeur mexicain ;
 Xavier Amador, professeur de psychologie clinique à l'Université de Columbia (New York), qui a publié plusieurs livres sur la notion d'insight et sur comment faire accepter son traitement par le malade (voir l'article anglais sur Anosodiaphorie).

Cinéma 

 Amador, un film espagnol réalisé par Francisco Regueiro, sorti en 1965 ;
 Amador, un film espagnol réalisé par Fernando León de Aranoa, sorti en 2010.

Référence 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Homonymie de toponyme